Kopff :
 August Kopff, astronome allemand
 22P/Kopff, comète
 Kopff (cratère),

Voir aussi 
 Kopf
 Kopp